Hughes är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Aaron Hughes (född 1979), nordirländsk fotbollsspelare
 Arthur Hughes (1832–1915), brittisk målare, prerafaelit

 Bröderna Hughes (födda 1972), amerikanska filmskapare

 
 Chris Hughes (född 1983), amerikansk entreprenör och medgrundare av nätverkssajten Facebook
 Clara Hughes (född 1972), kanadensisk tävlingscyklist och skridskolöpare

 David Edward Hughes (1831–1900), amerikansk-brittisk fysiker, uppfinnare och musiker
 Dorothy B. Hughes (1904–1993), amerikansk författare

 Ebba Ahlmark-Hughes (född 1929), svensk skulptör, målare och konsthantverkare
 Edna Hughes (1916–1990), brittisk simmare
 Eduardo Hughes Galeano (1940–2015), uruguayansk författare
 Emlyn Hughes (1947–2004), engelsk fotbollsspelare

 Finola Hughes (född 1959), brittisk skådespelare
 Frank John Hughes (född 1967), amerikansk skådespelare

 Geoffrey Hughes (1944–2012), brittisk skådespelare
 Glenn Hughes (född 1951), brittisk basist och sångare

 Harold Hughes (1922–1996), amerikansk politiker
 Harry Hughes (1926–2019), amerikansk demokratisk politiker
 Howard Hughes (1905–1976), amerikansk filmproducent, flygare, flygplanstillverkare och industriledare

 Jack Hughes (född 2001), amerikansk.kanadensisk ishockeyspelare
 James F. Hughes (1883–1940), amerikansk demokratisk politiker
 James H. Hughes (1867–1953), amerikansk demokratisk politiker
 Jason Hughes (född 1971), brittisk skådespelare
 Jesse Hughes (född 1972), amerikansk gitarrist och sångare
 Jim Hughes (1918–2001), amerikansk skådespelare
 John Hugher, flera personer
 John Hughes (affärsman) (1815–1889), brittisk affärsman
 John Hughes (filmskapare) (1950–2009), amerikansk manusförfattare
 John Hughes (professor) (född 1958), svensk datavetare
 John Hughes (tonsättare) (1873–1932), walesisk diakon, kantor och tonsättare

 Karen Hughes (född 1956), amerikansk politiker, republikan

 Langston Hughes (1902–1967), amerikansk författare, dramatiker, poet och aktivist

 Margaret Hughes (1630–1719), engelsk skådespelare
 Mark Hughes (född 1963), walesisk fotbollsspelare
 Mary Beth Hughes (1919–1995), amerikansk skådespelare
 Matt Hughes (född 1973), tvåfaldig mästare i UFC:s weltervikt
 Mick Hughes (född 1960), brittisk ljudtekniker
 Mike Hughes (född 1959), kanadensisk roddare
 Monica Hughes (1925–2003), kanadensisk barnboksförfattare

 Norman Hughes (född 1952), brittisk landhockeyspelare

 Pat Hughes (född 1955), kanadensisk ishockeyspelare

 Quinn Hughes (född 1999), amerikansk-kanadensisk ishockeyspelare

 Richard Hughes (1900–1976), brittisk författare och dramatiker
 Richard J. Hughes (1909–1992), amerikansk demokratisk politiker och jurist
 Robert Hughes (1938–2012), australiskfödd konstkritiker, författare och dokumentärfilmare
 Robert Hughes (skådespelare) (född 1948), australisk skådespelare

 Sarah Hughes (född 1985), amerikansk konståkare på skridskor

 Ted Hughes (1930–1998), brittisk författare och poet
 Thomas Hughes (1822–1896), brittisk jurist och författare
 Tim Hughes (född 1977), brittisk lovsångledare och singer/songwriter

 Will Hughes (född 1995), engelsk fotbollsspelare
 William Hughes (1872–1918), irländsk-amerikansk politiker
 William Morris Hughes (1862–1952), australisk politiker

Engelska efternamn